Niemcy:
 Passow – gmina w powiecie Uckermark w Brandenburgii
 Passow – gmina w powiecie Ludwigslust-Parchim w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Osoby:
 Anna Catharina von Passow - duńska aktorka
 Arnold Passow - niemiecki filolog
 Beate Passow - niemiecka artystka
 Franz Passow - niemiecki filolog
 Hans von Passow - niemiecki generał
 Kurt Passow - niemiecki konstruktor

Inne:
 Passow - ród

Zobacz też:
 Paso
 Passo